G-функция — название нескольких функций в математике:

 G-функция Барнса (Barnes G-function) — связана с гамма-функцией, расширяет понятие суперфакториала на поле комплексных чисел.
 G-функция Зигеля (Siegel G-function) — класс функций в теории трансцендентности.
 G-функция Мейера (Meijer G-function) — обобщённая гипергеометрическая функция, определяемая через интеграл Меллина—Барнса более общего типа.